Ephrata peut désigner deux villes américaines :

 Ephrata, ville de Pennsylvanie
 Ephrata, ville de l'État de Washington, siège du comté de Grant.
 Ephrata, ville située en Cisjordanie que la tradition juive identifie à Bethléem.